Nikita Kirillovitch Dvouretchenski - en  (Nikita Kirillovič Dvurečenskij) et en anglais :  - (né le  à Lipetsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Il est le fils de Kirill Dvouretchenski, ancien professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Lipetsk, il débute en senior avec le HK Dinamo Moscou dans la Pervaïa Liga en 2008. Le , il débute dans la KHL face au Dinamo Minsk. Il inscrit son premier but à ce niveau deux jours plus tard face au Dinamo Riga. Le , il est échangé au Vitiaz Tchekhov en retour d'Aleksandr Kouvaïev.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il participe à la Super Série Subway 2010. Il est nommé en compagnie de Dmitri Orlov assistant-capitaine de Vladimir Tarassenko lors du championnat du monde junior 2011. Il marque un but lors de la finale remportée 5-3 face au Canada après que la Sbornaïa ait été menée 3-0 à la fin du deuxième tiers-temps. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge. Il honore sa première sélection senior avec la Russie A le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec la Conférence Ouest (absent).
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec la Conférence Ouest (absent).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2008-2009|| HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa liga || 75|| 57|| 30|| 87|| 70|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Dinamo Moscou || KHL|| 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010||MHK Dinamo || MHL || 48|| 28|| 14|| 42|| 75|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| OHK Dinamo || KHL || 12|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011||Cherif || MHL || 17|| 4|| 4|| 8|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Vitiaz || KHL || 47|| 6|| 3|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rousskie Vitiazi || MHL || 7|| 4|| 4|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Vitiaz || KHL || 48|| 8|| 4|| 12|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Sibir Novossibirsk || KHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 9|| 1|| 0|| 1|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 31|| 6|| 2|| 8|| 21|| 5|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 29||3 ||2 ||5 ||20 || 7 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ariada-Neftekhimik Voljsk || VHL || 1|| 1|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL ||23 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Vitiaz || KHL || 18||2||0||2||3 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Dizel Penza || KHL || 5||0 ||0||0||0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || - || - || - || - || - || 9 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 2||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Michalovce || 1.liga || 12|| 7|| 6|| 13|| 8|| 14|| 4|| 1|| 5|| 20
|-
| 2019-2020|| HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 10|| 1|| 5|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HK Nioman Hrodna || Ekstraliga || 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Neftianik Almetievsk || VHL || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| 8|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2020-2021|| Saryarka Karaganda || Kazakhstan|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| +1||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 3|| 3|| 6|| 18|| +3|| align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance à Lipetsk
Naissance en juillet 1991
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Dizel Penza
Joueur du HK Sarov
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du HK Dinamo Saint-Pétersbourg
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du HK Michalovce